Lisle kan syfta på:
 Lisle, Dordogne
 Lisle, Loir-et-Cher
 Lisle, Illinois, USA